Сак Никте има више значења:

 Сак Никте (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сак Никте (Сума), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сак Никте (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику